Дми́трий Дми́триевич Семо́чко (; 25 января 1979, Львов, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Карьера 
Начал заниматься футболом в возрасте 7-и лет в спортивной школе клуба «Карпаты». Первым тренером был Валерий Горячий. В 1996 году подписал контракт с «Львовом». В дальнейшем выступал за клубы «Карпаты» из Львова, «Уралан», «Днепр» из Днепропетровска. С 2006 года по 2007 год играл за «Луч-Энергию». В 2008 году выступал за «Шинник». 23 марта 2009 года стало известно, что Дмитрий перешёл в харьковский «Металлист». В Харькове провёл полгода, после чего был приглашён в подмосковные «Химки», с которыми в августе подписал контракт до конца сезона. По окончании сезона 2009 года на правах свободного агента покинул подмосковный клуб. Сыграл один матч за луцкую «Волынь», после чего перешёл в «Нижний Новгород». 28 февраля 2011 года вернулся в «Луч-Энергию», подписав контракт на 1,5 года. С 2012 года играл за команду ТРН во Второй лиге Владивостока по мини-футболу, где сумел отличился 10 голами. 26 июня 2013 года вновь стал игроком «Луча-Энергии».

В украинской Премьер-лиге провёл 64 матча, забил 5 мячей.

В российской Премьер-лиге провёл 162 матча, забил 7 мячей.

Выступая в составе элистинского «Уралана» в 2002 году забил первый официальный гол на вновь открывшемся стадионе «Локомотив» в матче чемпионата России «Локомотив» — «Уралан» (1:0, в свои ворота).

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2003/04, 2008/09
 Финалист Кубка Украины: 2004
 Серебряный призёр Первого дивизиона России: 2001
 Бронзовый призёр Первого дивизиона России: 2010
 Обладатель Кубка ФНЛ: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте РФПЛ
 Профиль на официальном сайте ФК «Химки»
 Профиль на неофициальном сайте «Днепра»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Львов» (1992)
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Карпаты-2»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Днепр-2»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)